Ключеватка — название географических объектов в России:

 Ключеватка —  деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Ключеватка — река в Псковской области, приток Синей.